Le traité d'Aix-la-Chapelle peut désigner :
 le traité d'Aix-la-Chapelle de 1668, mettant fin à la guerre de Dévolution ;
 le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, concluant la guerre de Succession d'Autriche ;
 le traité d'Aix-la-Chapelle de 1816, signé entre le royaume des Belgiques et le royaume de Prusse, fixant la frontière entre ces deux États et créant le territoire du Moresnet neutre ;
 le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019, signé entre l'Allemagne et la France, visant à renforcer la coopération et l'intégration bilatérale, dans la lignée du traité de l'Élysée de 1963.

Voir aussi 
 Congrès d'Aix-la-Chapelle de 1818
 Liste des conciles d'Aix-la-Chapelle